Maisenbach ist ein geographischer Name in:

Ort; auch mit Namensbestandteil Maisenbach:
 Maisenbach (Bad Liebenzell), Stadtteil und Dorf von Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; ehemalige Gemeinde
 Maisenbacher Sägmühle, Wohnplatz der Stadt Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Maisenbach-Siedlung, Siedlungsplatz in der Gemarkung des Stadtteils Uissigheim von Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Maisenbachhof, Weiler der Gemeinde Kleinrinderfeld, Landkreis Würzburg, Bayern

Fließgewässer:

 Maisenbach (Alb) (), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Alb bei Marxzell, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Maisenbach (Kocher) (), rechter Zufluss des Kochers durch die Christklinge bei Christhäuser, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Maisenbach (Lengenbach) (), rechter Zufluss des Lengenbachs (zur Nagold) bei der Maisenbacher Sägmühle, Stadt Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Maisenbach (Tauber) (), linker Zufluss der Tauber bei der Dorfmühle von Gamburg, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Maisbach
 Meisenbach